Treppo è un toponimo della provincia di Udine
 Treppo Carnico – comune italiano
 Treppo Grande – comune italiano
 Treppo Piccolo – frazione di Treppo Grande